Jurek – zdrobnienie imienia Jur i Jerzy
 Jurek – nazwisko

Osoby o nazwisku Jurek:
 Andrzej Jurek (ur. 1967, zm. 2012) – polski aktor teatralny i telewizyjny
 Bolesław Jurek (ur. 1904, zm. 1971) – polski inżynier, konstruktor broni
 Jan Jurek (ur. 1905, zm. ?) – polski działacz ludowy i lekarz
 Janusz Jurek (ur. 1946) – polski pedagog, polityk
 Jerzy Jurek (ur. 1945, zm. 2011) – polski akordeonista, wykładowca akademicki
 Józef Jurek (ur. 1988, zm. 1967) – polski działacz społeczny
 Kazimierz Jurek (ur. 1964) – polski hokeista
 Kinga Jurek (ur. 1977) – polska judoczka
 Marek Jurek (ur. 1960) – polski historyk i polityk
 Marian Jurek (ur. 1904, zm. 1982) – polski konstruktor broni, oficer Wojska Polskiego
 Miroslav Jurek (ur. 1935) – czechosłowacki lekkoatleta, długodystansowiec
 Paweł Jurek (ur. 1966) – polski scenarzysta telewizyjny i dramaturg
 Paweł Jurek – polski psycholog
 Piotr Jurek (ur. 1951) – polski prawnik
 Przemysław Jurek (ur. 1975) – polski pisarz, dziennikarz, satyryk i scenarzysta
 Ryszard Jurek (ur. 1961) – polski siatkarz
 Scott Jurek (ur. 1973) – amerykański ultramaratończyk
 Tomasz Jurek (ur. 1962) – polski historyk
 Witold Jurek (ur. 1949) – polski ekonomista

Przypisy

Zobacz też 
 
 Jurki